Lipinka est un toponyme qui peut désigner :

Lipinka, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Lipinka, un village dans la voïvodie de Poméranie.

Lipinka, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc.